Cinzia Leone – attrice cinematografica e teatrale italiana
 Cinzia Leone – disegnatrice e giornalista, vincitrice del premio Yellow Kid
 Cinzia Leone – politica italiana